Турнир «Rostelecom Cup 2012» или ИСУ Гран-при Кубок Ростелекома по фигурному катанию на коньках 2012  — четвёртый этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2012—2013. Прошёл в Москве с 9 по 11 ноября 2012 года. Организатором турнира является Федерация фигурного катания на коньках России при поддержке ИСУ.

Соревнования прошли в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Результаты

Мужчины 

 WD = снялся с соревнований

Женщины

Пары

Танцы на льду

Ссылки 

 
 Календарь Гран-при

2012 год в фигурном катании
Cup of Russia 2012
Фигурное катание в сезоне 2012/2013
Ноябрь 2012 года
Спорт в России в 2012 году